Ме́и́р — распространённые еврейские имя и фамилия.

Известные носители:
 Ме́ир, Голда (1898—1978) — премьер-министр Израиля.
 Меир, Джессика Ульрика (род. 1977) — американский астронавт, учёный в области биологии.
 Меир, Мира (1932—2016) — израильская поэтесса и писательница.

Имя
 Амит, Меир
 Вильнер, Меир
 Зоар, Меир
 Кахане, Меир
 Шамгар, Меир
 Шитрит, Меир
 Даган, Меир

См. также